Filippidis ist der Familienname folgender Personen:

 Daniil Filippidis (1750–1832), griechischer Gelehrter, siehe Daniel Philippides
 Konstandinos Filippidis (* 1986), griechischer Stabhochspringer